Les championnats du monde d'haltérophilie 2019,  des championnats du monde d'haltérophilie, ont lieu du au  à Pattaya, en Thaïlande.

Médaillés

Hommes

Femmes

Liens externes
 Résultats

2019
Haltérophilie
Haltérophilie 2019
Monde 2019
Sport en Thaïlande en 2019
Sport en septembre 2019